Madruga peut désigner :
 Djan Madruga, un nageur brésilien
 Ivanna Madruga, une joueuse de tennis argentine
 Madruga, une ville de Cuba dans la province de Mayabeque